Oddie ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Oddie (1905–1996), britischer Leichtathlet
 Lily Oddie (* 1937), kanadische Politikerin
 Tasker Oddie (1870–1950), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Oddi